Penny Racers est une série de jeux vidéo de course, appelée Choro Q au Japon. Elle comporte plusieurs opus portant ce nom :
 Penny Racers, un jeu vidéo sorti sur PlayStation ;
 Penny Racers, un jeu vidéo sorti sur Nintendo 64 ;
 Penny Racers, un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2 ;
 Penny Racers (Choro Q Advance), un jeu vidéo sorti sur Game Boy Advance.